Breizh est le nom en breton pour désigner la Bretagne. On le retrouve ainsi dans la toponymie  comme Breizh Izel (la Basse-Bretagne) ou Kreiz Breizh (le centre de la Bretagne).  

Ce nom est repris dans des journaux ou revues, publiées en breton ou en français : 
 Breizh, ancienne revue sur la Bretagne
 Breizh Mag, bimestriel culturel sur la Bretagne. 
 Feiz ha Breiz (« Foi et Bretagne »), ancien hebdomadaire catholique en breton 
 Breizh Atao (« Bretagne toujours »), nom de plusieurs revues parues entre 1918 et 1939 ainsi qu'en 1944 et depuis 2010 d'un journal en ligne. 
 Breizh Femmes, web magazine féministe traitant de l'égalité femmes-hommes  
 
On le retrouve aussi dans la composition de dénominations plus récentes voulant faire référence à la Bretagne comme (par ordre alphabétique) : 
 Breizh Cola, un cola fabriqué en Bretagne,
 Breizh Cup, une compétition européenne de kayak-polo se déroulant à Acigné,
 Breizh Mobile, un ancien opérateur de téléphonie mobile,
 Breizh Touch, manifestation culturelle et économique bretonne à Paris,
 Breizh Zion, un album du groupe breton de reggae Rasta Bigoud,
 Bugaled Breizh (« enfants de Bretagne »), un chalutier 
 Coop Breizh, entreprise culturelle bretonne
 Kanomp Breizh, fédération regroupant des chorales des cinq départements bretons,
 Prix Breizh, un prix littéraire, 
 TV Breizh, une télévision locale

On peut également rencontrer ce nom avec l'orthographe Breiz - sans h car le nom est fixé au XIXe s., avant l'apparition d'une orthographe normalisée du breton - comme dans Tro Breiz ( « tour de Bretagne »), un pèlerinage catholique qui relie les villes des sept saints fondateurs de la Bretagne.